Szalay ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Szalay (* 1949), ungarisch-US-amerikanischer Kosmologe, Astrophysiker und Informatiker
 Andrea Szalay (* 1976), ungarische Rhythmische Sportgymnastin
 Antal Szalay (1912–1960), ungarischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Attila Szalay (* 1961), ungarischer Kameramann
 Christoph Szalay (* 1987), österreichischer Lyriker und Wintersportler
 Éva Sebők-Szalay (1949–2011), ungarische Volleyballspielerin
 David Szalay (* 1974), britischer Schriftsteller
 Frederick S. Szalay (* 1938), ungarisch-US-amerikanischer Zoologe
 Gyöngyi Szalay-Horváth (1968–2017), ungarische Degenfechterin
 Imre Szalay (1905–1942), ungarischer Ringer

 Ján Szalay (* 1992), slowakischer Moderner Fünfkämpfer 
 Jenő Szalay (1904–1976), ungarischer Leichtathlet
 Joseph von Szalay (um 1806–1860?), österreichischer Pianist und Komponist

 Miklós Szalay (* 1946), ungarischer Fußballspieler
 Pál Szalay (* 1882; † unbekannt), ungarischer Leichtathlet, Fußballspieler und -trainer 
 Szandra Szalay (* 1989), ungarische Triathletin

Siehe auch:
 Szalai